El Torneig d'Estocolm 2013, oficialment conegut com a If Stockholm Open 2013, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 45a edició del torneig es va celebrar entre el 12 i el 20 d'octubre de 2013 al Kungliga tennishallen d'Estocolm, Suècia.

El tennista búlgar Grígor Dimitrov va guanyar el primer títol individual de la seva carrera.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2013
ATP World Tour 2013